Фельдма́ршал () — высшее воинское звание в Британской Армии. Соответствует званию «Адмирал флота» в Королевском ВМФ, званию «Маршал Королевских ВВС» в Королевских ВВС и званию «Генерал-капитан» в Королевской морской пехоте. Является «пятизвёздным» званием (по применяемой в НАТО кодировке — OF-10).

История 

Звание фельдмаршала учреждено в 1736 году королём Великобритании Георгом II как высшее воинское звание в сухопутной армии. Он же присвоил его 10 военачальникам. Позднее были учреждены аналогичные фельдмаршальскому звания во флоте (Адмирал флота) и в авиации (Маршал Королевских ВВС).

Преемник Георга II Георг III присвоил звание фельдмаршала одному военачальнику на третий год своего царствования, но затем прекратил такие присвоения на 30 лет. Возможно, свою роль сыграло немецкое происхождение звания фельдмаршала, тогда как немецкое влияние считалось противоречащим британской традиции. Только в 1793 году, с началом войн против революционной Франции, пожалования этого звания возобновились. Кроме присвоения его высшим военачальникам, фельдмаршальское звание часто присваивалось британским монархам и особам королевской крови. Довольно широко звание фельдмаршала присваивалось также монархам других государств из политических соображений. Последнее обстоятельство становилось причиной исторических казусов. Так, в Первую мировую войну британские армии сражались против войск британских фельдмаршалов германского императора Вильгельма II и императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I. Повторилась такая ситуация и во Второй мировой войне, тогда противником британской армии стала армия британского фельдмаршала императора Японии Хирохито.

В двадцатом столетии сложилась традиция, что в мирное время звания фельдмаршала мог быть удостоен начальник Штаба обороны Великобритании (при назначении на этот пост) и начальник Генерального Штаба Великобритании (при уходе с этого поста в отставку). В феврале 1996 года было объявлено, что отныне присвоение званий фельдмаршала, адмирала флота и Маршала Королевских ВВС может производиться только в военное время; в мирное время высшим воинским званием стало звание генерала. Однако с 2012 года присвоение воинского звания фельдмаршала было возобновлено. Последнее присвоение звание фельдмаршала Великобритании военному деятелю имело место в 2014 году.

Цифры и факты 
Всего в 1736—2016 годах звание фельдмаршала было присвоено 142 лицам. Из них 18 человек — британские и иностранные монархи, 11 человек — британские принцы, 2 иностранных принца, 108 британских военачальников, 2 иностранных военачальника и один глава правительства иностранного государства. В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях в консервативной британской армии, построенной по сословному принципу, фельдмаршалами часто становились представители титулованной аристократии. В двадцатом веке ситуация изменилась и теперь уже звание фельдмаршала открывало возможность к последующему присвоению дворянских титулов. В целом среди британских фельдмаршалов (не считая иностранцев) есть 4 герцога, 4 маркиза, 13 графов, 14 виконтов, 23 барона и 47 рыцарей и баронетов (то есть 105 человек из 108).

Самым молодым фельдмаршалом стал герцог Леопольд Саксен-Кобург-Заальфельдский, будущий король бельгийцев (в 26 лет), а из числа военачальников — герцог Артур Веллингтон (в 44 года). Самыми пожилыми фельдмаршалами стали генералы Чарлз Мур и Сэр Джон Фицджеральд, которым это звание было присвоено в 91 год.

Самым первым фельдмаршалом оказался шотландец, после него — француз, ирландец и ещё два шотландца, и только после них фельдмаршалом стал англичанин — виконт Ричард Темпл.

Среди британских фельдмаршалов один русский — император России Николай II.

Список британских фельдмаршалов в хронологическом порядке

Фельдмаршалы XVIII и XIX веков

Фельдмаршалы XX и XXI века

Другие присвоения звания 
Из 142 лиц, которым было присвоено звание фельдмаршала, 24 человека получили его, не проходя службу в Британской или Британской Индийской армиях. Большая часть мужчин (ни одна женщина за всю историю существования чина фельдмаршала не была удостоена чести иметь это звание), бывших фельдмаршалами в Британской армии, были монархами иностранных государств и членами Британского Королевского дома. Они носили это звание исключительно как почётное. Однако два иностранных военачальника — маршал Франции Фердинанд Фош и австралиец сэр Томас Блэми — получили это звание за заслуги во время первой и второй мировых войн соответственно.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Воинские звания по алфавиту
 
Воинские звания Вооружённых сил Великобритании
Списки персоналий Великобритании
Списки военных деятелей